Andruet est le nom de famille de :
 Jean-Claude Andruet (1940-), pilote de rallye automobile français.
 Gilles Andruet (1958-1995), joueur d'échecs français, fils de Jean-Claude Andruet, mort assassiné
Patrick Andruet (1973),Artiste français